Caïque peut désigner : 
 le nom vernaculaire de plusieurs oiseaux de la famille des Psittacidae ;
 une embarcation légère de pêche en bois typique des eaux grecques et turques, aussi appelée saïque ;
 un fleuve d'Asie Mineure, personnifié sous les traits d'un dieu-fleuve dans la mythologie grecque.